Cravens ist der Familienname folgender Personen:

 James A. Cravens (1818–1893), US-amerikanischer Politiker
 James H. Cravens (1802–1876), US-amerikanischer Politiker
 John R. Cravens (1819–1899), US-amerikanischer Politiker
 Jordan E. Cravens (1830–1914), US-amerikanischer Politiker
 William B. Cravens (1872–1939), US-amerikanischer Politiker
 William Fadjo Cravens (1899–1974), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cravens (Arkansas)
 Cravens (Kentucky)
 Cravens (Louisiana)

Siehe auch:

 Craven